El Tapatío fue un tren regional que brindaba el transporte de pasajeros en la región centro-occidente de la República Mexicana, con derrotero diurno (08:00-18:00 h.) y nocturno (21:00-09:00 h.). Durante sus casi 18 años de existencia, fue operado por Ferrocarriles Nacionales de México, brindando un "servicio expreso" entre la Ciudad de México y la "Perla Tapatía" (de ahí su nombre).

Historia

Construcción 
El ramal de la Línea A (México-Paso del Norte), de la red ferroviaria nacional e inaugurado en 1888, llegaba en su comienzo tan solo a la capital de Jalisco por su importancia como medio de transporte masivo y foráneo de pasajeros. Con el tiempo, dicho ramal Irapuato-Guadalajara dio origen a una nueva Línea T (Guadalajara-Nogales), completada en 1943, así como a la expansión de la Línea I (Irapuato-Manzanillo vía Guadalajara) hacia la costa del Pacífico en el estado de Colima para favorecer el transporte de carga marítima desde Manzanillo hacia la Ciudad de México, pasando por Guadalajara, desde 1957.

Servicio Expresso 
Desde su inauguración en 1888, hasta su clausura en 1998, el Tapatío emulaba el servicio del tren de largo recorrido el Regiomontano (1965-1995), cuya ruta era el doble que la del Tapatío aunque su velocidad era también mayor; ambos teniendo escalas tan solo en estaciones de las ciudades importantes. El servicio expresso iba dirigido, al igual que el Regio, a usuarios de clase media o alta; quienes viajaban en coches de tipo cupé (compartimento) del fabricante estadounidense Pullman (muchos le conocían por "tren pullman" debido al nombre del fabricante, muy visible al costado de los coches).

Referencias

Véase también 

 Ferrocarril del Pacífico
 El Regiomontano (tren de largo recorrido)
 Tren Suburbano de Guadalajara
 Ferrocarriles en México

Ferrocarril en México
Proyecciones urbanas de México